Der Unicodeblock CJK-Ideogramme, Kompatibilität (engl. CJK Compatibility Ideographs, U+F900 bis U+FAFF) enthält Varianten aus KS X 1001:1998 (südkoreanischer Standard), Duplikate aus Big5 (Taiwan), sowie „Kompatibilitätsideogramme“ aus IBM 32, JIS X 0213 (Japan Industrial Standard), ARIB STD-B24 (japanischer Rundfunkstandard) und KPS 10721-2000 (Nordkorea). Trotz ihres Namens handelt es sich bei einigen nicht um Kompatibilitätsideogramme, sondern um vereinheitlichte Ideogramme.

Liste 
Die Zeichen belegen in geschlossener Reihenfolge die Codepoints U+F900 bis U+FAD9. Alle Zeichen haben die allgemeine Kategorie „Anderer Buchstabe“ und die bidirektionale Klasse „Links nach rechts“. Benannt sind sie nach dem Schema CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-XXXX, wobei XXXX der hexadezimale Codepoint ist. Vereinheitlichte Ideogramme sind daran erkenntlich, dass keine Variante angegeben ist.

Grafiktafel

Quellen

Weblinks 
 PDF des Unicode-Konsortiums (englisch; 652 kB)